Kellinghusen steht für:

 Kellinghusen, Stadt im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein

Kellinghusen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heinrich Kellinghusen (1841–1900), deutscher Jurist und Biograph, Co-Autor des Lexikons der hamburgischen Schriftsteller
 Georg Kellinghusen (* 1947), deutscher Manager
 Hans Kellinghusen (1885–1971), deutscher Historiker 
 Heinrich Kellinghusen (1796–1879), Hamburger Bürgermeister

Siehe auch:
 Kellenhusen
 Kellinghausen